Virages est une revue littéraire canadienne francophone consacrée exclusivement au genre de la nouvelle.
Virages est un film français de André Jaeger-Schmidt, sorti en 1930.
Virages (Winning) est un film américain de James Goldstone, sorti en 1969.